Cascio (o Lo Cascio) es un apellido de origine italiana que puede hacer referencia a:

 Jamais Cascio, futurólogo radicado en el Área de San Francisco.
 Salvatore Cascio, actor italiano.

 Luigi Lo Cascio (1967-), actor italiano.